

Toponyme 

 Longpré, ancienne commune française de Loir-et-Cher, aujourd'hui intégrée à Saint-Amand-Longpré ;
 Longpré, ancien hameau de la Somme, devenu un quartier de la ville d'Amiens ;
 Longpré-les-Corps-Saints, commune française de la Somme ;
 Longpré, section de la commune de Wanze, province de Liège, en Belgique ;
 Longpré, village de la commune d'Incourt, province du Brabant wallon, en Belgique ;
 Saint-Amand-Longpré, commune française, dans le Loir-et-Cher.
 Longpré-le-Sec, commune française, dans l' Aube.

Patronyme 

 Anselme Longpré (1904-1997), prêtre, théologien et écrivain québécois ;
 Chantal Longpré (née en 1965), administratrice québécoise ;
 Charles Lemercier de Longpré (1778-1854), député, ministre français de la Marine ;
 Henri Legoux-Longpré (1850-1894), un homme politique français ;
 Irène du Buisson de Longpré (morte en 1767), maîtresse supposée de Louis XV ;
 Catherine de Longpré, en religion Marie-Catherine de Saint-Augustin (1632-1668), religieuse, bienheureuse ;
 Paul de Longpré (1855-1911), peintre français émigré aux États-Unis en 1890.

Voir aussi 
 Prix Legoux-Longpré, une course hippique de trot monté se déroulant fin août ou début septembre sur l'hippodrome de Vincennes, en France

Homonymie de toponyme